Escobedo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Empalme Escobedo, ort, Guanajuato, Comonfort, 
 Escobedo (kommun), Coahuila, 
 Escobedo, Apaseo el Grande, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar